Натуральне число 622
 622 рік до нашої ери
 622 рік нашої ери